Пермя́не — гипотетический народ, говоривший на прапермском языке и проживавший в 1 тысячелетии до н. э. и 1 тысячелетии н. э. в Приуралье. Предки современных удмуртов и .

Пермяне выделились из финно-пермской языковой общности в I тысячелетии до н. э., оставшись в восточном её ареале — в Вятско-Камском регионе. Прото-пермяне были одним из главных этнических компонентов Ананьинской культурно-исторической общности (VIII—III вв. до н. э.).

Пермяне, ставшие предками удмуртов и коми, проживали на сравнительно компактной территории, чем объясняется сравнительная близость удмуртского и коми языков. Эту территорию «прапермского ядра» связывают с Гляденовской культурой 1 пол. 1 тысячелетия н. э., занимавшей территорию Среднего Прикамья от Перми до Сарапула. Гляденовцев сменяют Ломоватовская (Верхняя Кама), Неволинская (Сылва) и Поломская (Верхняя Чепца) культуры, носители которых также говорили на пермском праязыке.

Появление государства Волжская Булгария в регионе стало важным фактором этнического развития пермян. Под давлением булгар часть их — праудмурты — ушла на Нижние Каму и Вятку, другая часть — пракоми — на Верхнюю Каму, где образовалась Пермь Великая (Родановская культура) и Вычегду (Пермь Вычегодская). Между праудмуртами и пракоми, на Средней Чепце, в IX—XIII веках проживало население Чепецкой культуры, которое считают носителем промежуточных пермских диалектов. Окончательный распад общепермского диалектного единства происходит после разгрома Волжской Булгарии татаро-монголами в 1236 году и крещения коми Стефаном Пермским (конец XIV века).

Таким образом, к середине 2 тысячелетия окончательно сформировались удмуртский и коми народы. Предки удмуртов испытали на себе сильное культурное и экономическое влияние булгар (а затем сменивших их татар), а предки коми — древнерусского населения. Это стало одним из основных факторов распада пермской общности.

См. также 
 Пермские языки
 Биармия

Литература 
 Белых С. К. Проблема распада прапермской языковой общности
 Напольских В. В. Булгарская эпоха в истории финно-угорских народов Поволжья и Предуралья
 Напольских В. В. К начальным этапам этнической истории коми
 Чураков В. С. К исследованию этнической истории удмуртов
 Белых С. К. К вопрос о локализации прародины пермян

Ссылки 

Финно-угорские народы
Исчезнувшие народы Европы
Железный век
История Удмуртии
История Пермского края